Biathlonowy bieg indywidualny kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 na dystansie 15 km odbył się 9 lutego. Była to pierwsza żeńska konkurencja biathlonowa podczas tych igrzysk. Zawody odbyły się na trasach w Nozawa Onsen, niedaleko Nagano. Do biegu zostały zgłoszone 64 zawodniczki, wszystkie przystąpiły do rywalizacji. 

Tytułu mistrzyni olimpijskiej nie obroniła Kanadyjka Myriam Bédard, która tym razem zajęła 50. miejsce. Nową mistrzynią olimpijską została Ekaterina Dafowska z Bułgarii, srebrny medal wywalczyła Ukrainka Ołena Petrowa, a trzecie miejsce zajęła Niemka Uschi Disl. Dafowska zdobyła pierwszy w historii złoty medal zimowych igrzysk olimpijskich dla Bułgarii.

Medalistki poprzednich igrzysk

Wyniki

Bibliografia 
  

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998